Станіслав Тілліх (в.-луж. Stanisław Tilich, нім. Stanislaw Tillich, нар. 10 квітня 1959) — німецький політик ХДС.
 Пауль Тілліх, Пауль Йоханнес Тілліх (20 серпня 1886 — 22 жовтня 1965 рр.) — німецько-американський протестантський теолог і філософ-екзистенціаліст.